О́скар Ва́льдес: 
 Оскар Вальдес (род. 1949) — перуанский бизнесмен и политик, премьер-министр Перу. Оскар Вальдес (род. 1990) — мексиканский боксёр полулёгкой и второй полулёгкой весовых категорий.